Инцисивоза́вр () — род небольших динозавров-теропод из инфраотряда овирапторозавров, обитавших во времена раннего мелового периода (130-125 млн лет назад) на территории современного КНР. Голотип IVPP V13326 описали в 2002 году китайский палеонтолог Сюй Син и его коллеги. Он представляет собой череп, обнаруженный в нижних слоях формации Исянь (Yixian Formation), датируемых барремским ярусом мелового периода (примерно 126 млн лет назад) в районе Сихетун (Sihetun), недалеко от города Бэйпяо, в западной части провинции Ляонин. Наиболее значимой анатомической особенностью данного рода является наличие адаптации и всеядности или растительноядности животного. Родовое название буквально переводится как «ящер-резак» и ссылается на особую форму передних зубов животного, сильно схожи с зубами современных грызунов и несущих на себе следы износа, характерных для растительноядных динозавров. Видовое название gauthieri дано в честь пионера филогинетического метода классификации, доктора Жака Готье.

Описание 

Длина черепа приблизительно равна 10 см. В челюстях сохранён наиболее полный набор зубов среди всех овирапторозавров. Кладистический анализ показывает, что род находится у основания группы, что делает его более примитивным, чем каудиптерикс и овирапториды. Последующее описание, выполненное Хальшкой Осмульской в 2004 году, отмечает ряд особенностей скелета, таких как: большая длина челюстей относительно общих размеров черепа, тонкая нижняя челюсть вытянутым нижнечелюстным отверстием и крупные, уплощённые передние зубы. В дополнение к этим признакам, инцисивозавр обладает множеством черт, характерных для более поздних родов. Ряд характеристик (например, наличие зубов на обеих челюстях; более поздние представители инфраотряда были беззубыми) указывают на примитивность рода и несколько сближают его с теризинозаврами.

В 2009 году было проведено трёхмерное компьютерное сканирование черепа голотипа. По его результатам было установлено, что кости черепа были пневматизированы меньше, нежели у более поздних овирапторозавров. Обонятельные доли мозга уменьшены, а зрительные — увеличены, что добавляет сходства с орнитомимозаврами. Предположительно, наиболее птицеподобные признаки группы являются следствием конвергенции.

Вероятно, инцисивозавр (подобно многим небольшим тероподам) при жизни был покрыт перьевым покровом. Длина тела оценивается в 1 м. Ряд авторов синонимизирует род с другим мелким овирапторозавром из того же региона — протархеоптериксом.

Филогения 

Инцисивозавр, а также его потенциальный синоним протархеоптерикс, были включены в филогенитический анализ группы Paraves, проведённый в 2014 году. В кладограмме оба рода были помещены в основание инфраотряда, причем протархеоптерикс оценивается как более базальный род, а инцисивозавр — более прогрессивный. Ниже приводится кладограмма от Годефруа и др. (2013):

Примечания 

Овирапторозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2002 году
Таксоны, описанные Сюй Сином